Fernando Fiorillo (1956), Colombiaans voetballer
 Vincenzo Fiorillo (1990), Italiaans voetballer